Vrin bezeichnet:
 Vrin, Schweizer Gemeinde im Kanton Graubünden
 Vrin (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Yonne

Vrin ist auch der Name von:
 Joseph Vrin (1884–1957), französischer Verleger von überwiegend philosophischen Werken, siehe auch: Librairie philosophique J. Vrin